Berlin Ostbahnhof è il nome di due stazioni ferroviarie della città di Berlino:
 Berlin Ostbahnhof, esistita dal 1867 al 1882
 Berlin Ostbahnhof, nota con tale nome dal 1950 al 1987 e dal 1998 ad oggi